Der Begriff Einheitssteuer bezeichnet verschiedene Steuerkonzepte:

einen einheitlichen (konstanten) Grenzsteuersatz, siehe Flat Tax
einen einheitlichen (konstanten) Steuerbetrag, siehe Kopfsteuer
eine einzige Steuer, siehe Impôt unique
Einheitssteuer auf den Boden, siehe Georgismus